Ла Гаљарда има више значења:

 Ла Гаљарда (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гаљарда (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику